Чемпионат мира по баскетболу среди женщин 1964 года проводился в Перу с 18 апреля по 4 мая. На чемпионате выступили 13 команд. Это был 4-й по счёту турнир и 3-й проводимый в Южной Америке (Чили, Бразилия и Перу).

Двукратным чемпионом мира стала сборная СССР по результатам круговых финальных игр.
 Турнир проводился в 5 городах: Лима, Арекипа, Чиклайо, Такна и Икитос

Арены

Формат 
Формат турнира не изменился и проводился по аналогии с чемпионатом мира 1957 года.
 Отборочный групповой турнир (3 группы по 4 команды) для определения 6 (шести) финалистов. Результаты отборочного турнира не учитывались в групповом финалом турнире.
 К финалистам добавляется команда хозяйка первенства в групповом турнире определяли призеров. Проигравшие в отборочном турнире в квалификация провели игры за 8-12 места.

Участники 
 Впервые участие в чемпионатах приняли сборные Японии и Республики Корея

Групповой этап

Группа A

Группа В

Группа С

Квалификационный турнир

Финальные игры 
Сборная Перу на правах организаторов турнира вышла сразу в финальные игры.

Чемпион

Составы сборных — призёров чемпионата

Лучший игрок 

Людмила Базаревич (СССР)

Статистика чемпионата 
 Наибольшее количество очков в одном матче забросила игрок сборной Чили Мария Паучард — 33 очка (Чили — Япония, счет 52 : 48)

 Наибольшее количество очков в одном матче забросила сборная Бразилии – 95 очков (Бразилия – Перу, счет 95 : 36)

 Самые результативные матчи чемпионата мира

 Наименьшее количество очков забито в матче чемпионата 1953 года состоявшемся в групповых играх за 7 – 10 место между сборными Швейцарии и Кубы заброшено 22 очка (счет 17 : 5)

Самые результативные игроки 

 Первой баскетболисткой, забросившей более 300 очков в чемпионатах мира, стала Дагмар Хубалкова (Чехословакия) – 330 очков.

Итоговая таблица

Примечания

Источники 
 Генкин, Зиновий Аронович. Баскетбол: Справочник / Авт.-сост. З. А. Генкин, Е. Р. Яхонтов. — М.: Физкультура и спорт, 1983. — 224 с.

Ссылки 
 Чемпионат мира 1964 года на сайте ФИБА 
 Чемпионат мира 1964 года на сайте История Баскетбола США 

1964
1964 год в баскетболе
1964 год в Перу
Апрель 1964 года
Май 1964 года
Чемпионаты мира в Перу
Баскетбол